Célie Pauthe (1975-), metteuse en scène française
Dominique Pauthe (1958-), magistrat français
Guy Pauthe (1932-), joueur de rugby à XV français
Jacques Pauthe (1809-1889), peintre français
Paul Pauthe (1850-1917), peintre français